Velika nagrada Francije 1999 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 27. junija 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:38,441
|  
|-
! 2
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:38,881
| +0,440
|-
! 3
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:40,400
| +1,959
|-
! 4
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:40,403
| +1,962
|-
! 5
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:40,690
| +2,249
|-
! 6
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:41,127
| +2,686
|-
! 7
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:41,825
| +3,384
|-
! 8
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:42,096
| +3,655
|-
! 9
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:42,199
| +3,758
|-
! 10
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:42,228
| +3,787
|-
! 11
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:42,942
| +4,501
|-
! 12
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:43,748
| +5,307
|-
! 13
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:44,319
| +5,878
|-
! 14
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:44,368
| +5,927
|-
! 15
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:44,912
| +6,471
|-
! 16
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:45,189
| +6,748
|-
! 17
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:45,218
| +6,777
|-
! 18
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:45,334
| +6,893
|-
! 19
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:46,324
| +7,883
|-
! 20
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:46,784
| +8,343
|-
! 21
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:48,215
| +9,774
|-
! 22
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:48,322
| +9,881
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 72
| 1:58:24,343
| 5
| 10
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 11,092 s
| 14
| 6
|-
! 3
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 72
| + 43,432 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 72
| + 45,475 s
| 16
| 3
|-
! 5
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 72
| + 47,881 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 72
| + 48,901 s
| 17
| 1
|-
! 7
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 72
| + 57,771 s
| 8
|  
|-
! 8
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 72
| + 58,531 s
| 3
|  
|-
! 9
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 72
| + 1:28,764
| 10
|  
|-
! 10
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 71
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 11
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 71
| +1 krog
| 21
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 42
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 31
| El. sistem
| 18
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 26
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 25
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 25
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 25
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 24
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 9
| El. sistem
| 4
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 6
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 4
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! DSQ
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 71
| Diskvalifikacija
| 22
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999